Bílá skála je označení pro více skal a vrcholů:
 Bílá skála (Křivoklátská vrchovina) (486 m)  – vrchol v Zbirožské vrchovině, západně od Bílé Skály v okrese Rokycany
 Bílá skála (Rakovnická pahorkatina) (500 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, ssv. od Hradecka v okrese Plzeň-sever
 Bílá skála (Třemošenská vrchovina, 614 m) (614 m) – vrchol v Brdech, severovýchodně od Skořic v okrese Rokycany

 Bílá skála (Strašická vrchovina) (659 m) – vrchol v Brdech, severně od Strašic  v okrese Rokycany 
 Bílá skála (hradiště) – hradiště na této skále
 Bílá skála (Třemošenská vrchovina, 721 m) (721 m) – vrchol v Brdech, severozápadně od Lázu v okrese Příbram 
 Bílá skála (760 m) – skalní útvar na Českomoravské vrchovině a zároveň přírodní památka nedaleko od obce Křižánky
 Bílá skála (Orlické hory) – skalní útvar v Orlických horách
 Bílá skála u Třebenic – skalní útvar na břehu Štěchovické přehrady
 Bílá skála (Krkonoše) (968 m n. m.) – vrchol v Krkonošském národním parku, na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, mezi Příchovicemi a Pasekami nad Jizerou

chráněných území:
 Bílá skála (Libeň) – přírodní památka v Praze-Libni
 Bílá skála u Srbské – přírodní památka v okrese Liberec
 Bílá skála u Jamolic – přírodní památka v okrese Znojmo
 Bílá skála (Žďárské vrchy) – přírodní památka v okrese Žďár nad Sázavou

sídel:
 Bílá Skála (Terešov) – část obce Terešov v okrese Rokycany

Související články 
 Černá skála